Eriksson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erik Eriksson
 Ove Erik Eriksson